Staring at the Sun é o sexto álbum do guitarrista estadunidense Neil Zaza.

Faixas 
 I Spy
 Lift
 Lost In Your Dream
 Zen, Karma And Other Good Things
 The Wonder Of You
 New, New Math
 Rain
 Every Thought Of You
 Baking @ 350°F
 Fargo
 Angel
 Definition
 Purple Rain

Pessoal 
 Neil Zaza - guitarra
 Michael Lee Firkins - guitarra
 Timothy M. Bradford - teclado
 Ross Valory - baixo
 Stuart Hamm - baixo
 Steve Smith - bateria

Álbuns de 2001
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza